Éxodo, la palabra castellana para Exodus, suele referirse a Éxodo: Segundo libro del Pentateuco. Asimismo, puede hacer referencia a:

Migraciones masivas de pueblos 
Del significado latín de la palabra, se habla de:

El Éxodo, la historia de la salida del pueblo judío del antiguo Egipto.
Éxodo Oriental o Éxodo del Pueblo Oriental, emigración colectiva de los habitantes de la Banda Oriental, actual Uruguay, que siguió a José Gervasio Artigas, luego del armisticio de octubre de 1811.
Éxodo Jujeño, evento que marcó la salida del ejército del Norte y la población de San Salvador de Jujuy hacia Tucumán.
Éxodo istriano-dálmata, ocurrido en Yugoslavia durante la época de Tito.
Éxodo judío de países árabes, ocurrido luego de 1948 en Medio Oriente.

Sociología 

Éxodo rural, emigración, generalmente de gente joven (adolescentes y adultos jóvenes) del campo a la ciudad.
Éxodo (anticapitalismo), en algunas corrientes del anticapitalismo libertario, huida de condiciones de opresión hacia alguna otra situación que se espera sea mejor.

Literatura, música, cine y televisión 

Éxodo (originalmente Exodus, 1958), novela de Leon Uris.
Éxodo (originalmente Exodus, 1960), película de 1960 sobre la creación del Estado de Israel, basada en la novela de León Uris y dirigida por Otto Preminger.
Éxodo (originalmente Exodus, 2001), episodio (T04E22) de Stargate.
Éxodo (originalmente Exodus, 2005), episodio final (T01E23-24) de la de la serie Lost.
Éxodo (1993-1995), banda musical española de tecno pop.

Otros usos 

Foro Éxodo, foro creado por y para los usuarios, primero en implementar el sistema NodeBB.
Grupo Éxodo, organización musical de niños y jóvenes de Bucaramanga (Colombia).
Éxodo Internacional, grupo del movimiento ex-gay.

Enlaces externos